Caterpillar — сорок пятый студийный альбом итальянской певицы Мины, выпущенный в 1991 году на лейбле PDU. На двойном альбоме — как и обычно — представлена часть с кавер-версиями известных мировых и итальянских хитов, а также часть с новым оригинальным материалом. Альбом дебютировал на 4-м месте в итальянском хит-параде, а также достиг 52-го места в общеевропейском чарте.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Мины
Альбомы PDU
Двойные альбомы